

Каратерек — село, Майський район, Павлодарська область
 Каратерек — село, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область